Irrbach ist ein Gewässername:

 Irrbach (Allna), linker Zufluss der Allna in Sinkershausen, Stadt Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Irrbach (Ehebach), linker Zufluss des Ehebachs vor Krautostheim, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Irrbach (Föhrenbach), linker Zufluss des Föhrenbachs beim Terneshof, Ortsgemeinde Föhren, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Irrbach (Irsen), rechter Zufluss des Irsen bei Laarberg, Ortsgemeinde Daleiden, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Irrbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel in Trier-West/Pallien, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Irrbach (Osterbach), linker Zufluss des Osterbachs bei Unter-Ostern, Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Irlbach
 Irrebach